Wynariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wynariwka (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Wynariwka (Stawyschtsche), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Stawyschtsche